Балтазар ван дер Пол (; 27 января 1889, Утрехт, Нидерланды — 6 октября 1959, Вассенаар, Нидерланды) — нидерландский физик, известный по осциллятору Ван дер Поля, который демонстрирует один из первых примеров автоколебания.

Биография 
Изучал физику в Утрехте, где защитил диссертацию и получил степень доктора 1920 году. Также изучал экспериментальную физику под руководством Джона Амброза Флеминга и Джозефа Джона Томсона в Лондоне и Кембридже. В 1921 году присоединился к "физической лаборатории Филипса" () в Эйндховене, где остался и работал до 1949 года. В том же году был избран членом нидерландской королевской академии наук.

Научная деятельность Ван дер Поля была сосредоточена преимущественно в разделах математической физики, распространение радиоволн и теории электрических цепей.

Астероид 10443 van der Pol назван в его честь.

Примечания

Ссылки 
  Д Balthasar van der Pol (1889 – 1959)
  Balthasar van der Pol Engineering and Technology History Wiki
  Профессора. Д Balthasar Van der Pol — In Почтения IEEE.org

Физики Нидерландов
Учёные, в честь которых назван астероид
Члены Нидерландской королевской академии наук
Физики XX века
Радиофизики
Члены-корреспонденты Французской академии наук